Die Route nationale 31, kurz N 31 oder RN 31, ist eine französische Nationalstraße, die von Rouen bis Reims führt.

Geschichte 
Die N31 wurde 1824 zwischen Gournay-en-Bray und Reims festgelegt und geht dabei auf die Route impériale 3 und 34 zurück. Ihre Länge betrug 183,5 Kilometer. 1933 wurde sie von Reims aus zur N3 bei Valmy verlängert. Dazu wurde der Chemin de Grande Communication 7 des Départements Marne aufgestuft. Dabei stieg die Länge auf 248,5 Kilometer. Diese Verlängerung wurde 1973 abgestuft. 1978 übernahm die N31 ein Teil der N30 und ein kurzes Stück der N15:

  Rouen – Saint-Aubin
  Saint-Aubin – Gournay-en-Bray
  Gournay-en-Bray – Reims

Die N 31 ist auf ihrem kompletten heutigen Laufweg Teil der ersten Variante des Grand contournement de Paris. Zwischen Beauvais und Clermont ist sie als Schnellstraße ausgebaut und verläuft dabei an den Orten vorbei, durch die die alte Trasse verläuft. 1994 wurde die Südumgehung von Soissons in Betrieb genommen und die N 31 auf diese verlegt. Dabei wurde die Straße durch die Stadt zur N2031 umgewidmet und 2006 zur Kommunalstraße herabgestuft. Seit 2012 wird die N31 auch nördlich um Compiègne herumgeführt.

Streckenführung

N1031 
Die N1031 war ein Seitenast der N31, der von dieser westlich von Compiègne abzweigte und teilweise als Schnellstraße (Rocade Nord-Ouest) nördlich um die Stadt lief. 2012 wurde diese Umgehung bis zur N31 östlich von Compiègne fertiggestellt und schließlich zur N31 umgenummert.

N2031 
Die N2031 war die Nummer von zwei Seitenästen der N31, die jeweils die alten Ortsdurchfahrten durch Soissons (1994 bis 2006) und Compiègne (2012) waren. Sie sind beide heute Kommunalstraßen.

Weblinks 
 Route nationale française 31 auf WikiSara (französisch)

031
Straße in der Normandie
Straße in Hauts-de-France
Straße in Grand Est
Route nationale 0031